Крохалев (Крохалёв) — русская фамилия:

 Крохалёв, Анатолий Ильич (1910—1994) — Герой Советского Союза.
 Крохалев, Матвей Павлович (1926—2008) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Крохаль